1960/61 was het 23ste seizoen van de Divizia A en het 43ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

* omdat de bekerfinale 1960/61 pas in november 1961 werd gespeeld, plaatste de bekerhouder van 1959/60, Progresul Boekarest, zich voor de Europacup II 1961/62.

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1960/61 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen